Chubut tartomány, tartomány Argentínában
Chubut, folyó Argentínában
Chubut, 19. századi argentin hajó